Perry Mason e le zampe di velluto (The Case of the Velvet Claws) – romanzo di Erle Stanley Gardner del 1933
 L'uomo ucciso due volte (The Case of the Velvet Claws) – film del 1936 diretto da William Clemens